Morfologi (=formlære) kan henvise til flere artikler:
 Morfologi (biologi) – studiet af organismers former
 Morfologi (lingvistik) – studiet af ords struktur
 Morfologi (astronomi)
 Morfologi (geografi)